Натан Наенен (род. 9 ноября 1996, Антверпен, Бельгия) — бельгийский актёр.

Биография 
Натан родился 9 ноября 1996 года в бельгийском городе Антверпен.

Впервые появился в фильме 2011-го года «Северное море, Техас», где он снялся в небольшой роли молодого Джино.

Далее продолжил свою актёрскую деятельность, играл в различных других фильмах, таких как: Стыд.Бельгия (Wtfock) в роли «Сенне», участвовал в фильме  «13 заповедей», принимал участие в телешоу «Dubbelspel» в роли Питера Ледервельда.

Написал сценарий и снял по нему фильм под названием «Дикие долины».

Снимался в 49 эпизодах сериала «Каттенуг» (Kattenoog) и снялся в 13 эпизодах шоу «Wtfock» (Стыд. Бельгия).

О личной жизни ничего не известно.

На данный момент 2023 года, продолжает сниматься в кино.

Фильмография

фильмы 
 2011 — «Северное море, Техас»
 2022 — «Зеппос - Тропа Меркатора»

Телевидение 
 2011 — «Код 37»
 2013 — «сошел с рельсов»
 2015 — «Каттенуг»
 2015 — «Выигрыш гарантирован»
 2016 — «Отсутствует VII»
 2018 — «Позор Бельгия»
 2019 — «Пожалуйста, посмотри на меня»

Примечания

Ссылки 
 Карточка на сайте lavanguardia

Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1996 году
Актёры Бельгии
Киноактёры Бельгии
Персоналии:Антверпен